Тепетлампа има више значења:

 Тепетлампа (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепетлампа (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетлампа (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетлампа (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетлампа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику